11. mistrovství světa  v házené proběhlo ve dnech 24. listopadu – 5. prosince 1993 v Norsku.
Mistrovství se zúčastnilo 16 družstev, rozdělených do čtyř čtyřčlenných skupin, z nichž první tři týmy postoupily do semifinálových skupin. Vítězové skupin hráli finále o titul, druzí o třetí místo, ostatní o další umístění. Týmy, které v základní skupině skončily na čtvrtém místě, hrály ve skupině 13. - 16. místo. Mistrem světa se stal tým Německa.

Výsledky a tabulka

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Semifinále A 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

Semifinále B 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

Finále 
 Německo –  Dánsko 	22:21	(17:17, 8:8)

O 3. místo 
 Norsko –  Rumunsko 	20:19	(11:9)

O 5. místo 
 Rusko –  Švédsko 25:19	(13:12)

O 7. místo 
 Maďarsko –  Rakousko 16:9	(7:3)

O 9. místo 
 Česko –  Polsko 22:17	(10:10)

O 11. místo 
 Korejská republika -  USA 	29:21	(16:9)

O 13. – 16. místo

Soupiska 
1.  Německo

9.  Česko

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 (en) Sportovní statistiky
 (en) Oficiální stránky IHF
 (de) sport-komplett.de

Mistrovství světa v házené žen
Házená v roce 1993
Házená v Norsku